Friedrich Stockinger ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Stockinger (Politiker, 1878) (1878–1937), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden
 Friedrich Stockinger (Politiker, 1894) (1894–1968), österreichischer Politiker (CS/VF)